Stanisław Dębicki (1866-1924), malarz i ilustrator książek
 Stanisław Dębicki (1891-1940), prokurator, sędzia, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Dębicki (1886-1978), inżynier, naczelnik wydziału Ministerstwa Poczt i Telegrafów
 Stanisław Dębicki (zm. 2021), polski gitarzysta i tancerz pochodzenia romskiego, członek zespołu Terno